H50 ou H-50  peut faire référence à :
 Autres strabismes, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS H50, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Sony Cyber-shot DSC-H50, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC ;
 Toyota HiAce III (H50), troisième génération du Toyota HiAce.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres